A Copa Millenium de 1999, ou Millenium Cup de 1999 foi um troféu de caráter amistoso, disputado na Flórida por 2 times de diferentes países para comemorar o encerramento do 2º Milênio.

As equipes convidadas foram o Atlético e o Glasgow Rangers.

Jogo:

Escalação Atlético: Emerson, Edilson (Índio), Galvan, Caçapa e Everaldo; Valdir Souza (Cairo), Edgar e Bruno;

Valdir (Edmilson), Marques (Cleiton), Hernane (Juninho). Técnico: Ricardo Drubscky.

Os escoceses do Glasgow Rangers abriram 2 a 0, mas Juninho e Cláudio Caçapa empataram. Nos pênaltis, vitória por 5 a 4 e taça da Millennium Cup conquistada no Orange Bowl, em Miami.
Campeão

Ligações externas

 

Competições oficiosas internacionais de futebol
1999 no futebol
Torneios amistosos dos Estados Unidos entre clubes de futebol